Djupkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupkobben (vid Östra hamnen, Hangö), Nyland, 
 Djupkobben (vid Täktom, Hangö), Nyland,

Se även
Djupkobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar